ХТ — аббревиатура, химический танк, может означать:

 ХТ-26 — советский лёгкий химический (огнемётный) танк.
 ХТ-27 — первая советская химическая огнемётная танкетка.
 ХТ-37 — советский малый химический (огнемётный) танк.
 ХТ-130 — советский лёгкий по массе огнемётный танк межвоенного периода.
 ХТ-134 — советский химический (огнемётный) танк.

См. также 

 Hattrick (Хет-трик) — онлайновый браузерный футбольный менеджер.